Ломоватка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Ломоватка — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.

Украина 
 Ломоватка — посёлок в Брянковском городском совете Луганской области.

Реки

В России 
 Ломоватка — река в Вологодской и Архангельской областях, приток Верхней Ёрги.
 Ломоватка — река в Архангельской области, приток Подъедомки.
 Ломоватка — река в Пермском крае, приток Пожвы.

На Украине 
 Ломоватка — река в Луганской области, правый приток Лугани.

Железнодорожный пункт 
 Ломоватка — станция Северной железной дороги.